Fare bezeichnet
 Fare (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Loir
 Fare (Huahine), den Hauptort des Atolls Huahine

Fare ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Auguste de La Fare (1644–1712), französischer Dichter
 Philippe Charles de La Fare (1685–1752), französischer Adliger, Militär und Diplomat

FARE steht als Abkürzung für:
 die Organisation Football Against Racism in Europe

Siehe auch:
 Far